Черкасский троллейбус — один из видов общественного транспорта города Черкассы. Движение открыто 5 ноября 1965 года.

Подвижной состав 
 ЗиУ-9, номера с 288 (наименьший номер из сохранившихся) до 369
 ЗиУ-10, номера с 2001 до 2036
 Киев-12.05, номер 2037, единственный в мире троллейбус данной модификации
 Киев-11у, номера 370, 371, списаны в 2001 году
 Electro LAZ-12, номера с 372 до 375
 АКСМ-321, номера 376 и 385-399
 Богдан Т701.17, номера 377-384

В апреле 2020 года была подана заявка на участие в кредитной программе "Городской пассажирский транспорт в Украине - 2", в рамках которой планируется приобрести 45 троллейбусов, из них 10 - одиночных, 15 - одиночных с автономным ходом и 20 гармошек.

Маршруты 
Общее число маршрутов — 25

Все существующие маршруты на сегодняшний день:

 № 1: Санаторий "Украина" — Завод "Аврора"
№ 1а: Санаторий "Украина" — ул. Пацаева
 № 2: ЧШК — ул. Пацаева
 № 3: Санаторий "Украина" — Железнодорожный вокзал
 № 4: ул. Генерала Момота (ул. Луначарского) — Троллейбусный парк/ЗХВ Очередь №3
 № 4а: ул. Генерала Момота (ул. Луначарского) — Железнодорожный вокзал
№ 6: Ул. Рустави —  ПАО "Азот"
№ 6а: ул. Генерала Момота (ул. Луначарского) —  ОАО "Азот"
 № 7: ул. Можайского — Троллейбусный парк / ОАО "Азот"
 № 7а: Санаторий "Украина" — Троллейбусный парк / ОАО "Азот" / ЧШК
 № 8: ул. Рустави — Завод  "Аврора"
 № 8а: Завод "Аврора" — Железнодорожный вокзал (6:35 с Авроры; 6:52 с  Ул. Парижской коммуны; 7:22 с Ж/Д Вокзала на Ул. Рустави )
 № 8р: Аэропорт — Завод "Аврора"
№ 9: Речной вокзал — ОАО "Азот"(ч/з Энгельса)
 № 10: ул. Елены Телиги (ул. Конева) — Речной вокзал
 № 11: ул. Рустави — ул. Пацаева
 № 12: ул. Рустави — Грузовой порт (временный/сезонный/с 15 апреля по 15 октября)
№ 13: Троллейбусный парк — ОАО "Азот"(ч/з Энгельса, р-н "Д")
 № 14: ул. Оноприенко (ул. Генерала Момота (ул. Луначарского)) — Аэропорт
№ 15: Пл. Победы — ОАО "Азот"(ч/з р-н "Д")
№ 16: Пл. Победы — ОАО "Азот"(ч/з р-н "ЮЗР")
№ 20: Троллейбусный парк — ОАО "Азот"(ч/з Центр, Энгельса)
 № 50: Грузовой порт — Аэропорт
№ 70: ул. Можайского —  ОАО "Азот"(ч/з Ул. Смелянскую)
№ 90: Речной вокзал — ОАО "Азот"(ч/з р-н "Д")

Специальные рейсы (дополнительные, вероятные):

- ул. Рустави — мкрн "Лесной" (ул. Генерала Момота (ул. Луначарского)), *(в поминальные дни)

* ул. Рустави — площадь Славы/центр // Троллейбусный парк ((в поминальные дни): через ул. Одесскую // через ул. 30 лет победы + ул. Елены Телиги (ул. Конева) + Химпосёлок)

Троллейбусные системы Украины
Транспорт Черкасс